Río Sheshea bezeichnet zwei Flüsse in der Provinz Coronel Portillo der Region Ucayali in Ost-Peru:

 Río Sheshea (Río Abujao), rechter Nebenfluss des Río Abujao
 ein rechter Nebenfluss des Río Inuya
 Río Sheshea (Río Ucayali), rechter Nebenfluss des Río Ucayali